Osoby o tym nazwisku:
 Carl Peter Thunberg – szwedzki naturalista, lekarz i botanik
 Greta Thunberg – nastoletnia szwedzka aktywistka klimatyczna
 Stein Thunberg – norweski piłkarz

Inne:
 (13982) Thunberg – planetoida z pasa głównego asteroid